Монк може да се отнася за:
 Монк, американски телевизионен сериал

 Хора
 Гари Монк (р. 1979), английски футболист
 Мередит Монк (р. 1942), американска музикантка
 Софи Монк (р. 1979), австралийска певица
 Телониъс Монк (1917 – 1982), американски музикант